Rose Dunn (1878-1955), soprannominnata "Rose of Cimarron" – fuorilegge del vecchio West coinvolta romanticamente con il fuorilegge George "Bittercreek" Newcomb
La vendicatrice dei sioux (Rose of Cimarron) – film del 1952 diretto da Harry Keller
Rose of Cimarron – album dei Poco del 1976